Jean Goffart (1921-1993) militant wallon et homme politique belge ;
 Jean Goffart (1953) écrivain et animateur radio en langue wallonne.